Kokiriidae — семейство ручейников подотряда Integripalpia, включающее около 15 видов.

Распространение 
Австралия, Новая Зеландия, Новая Каледония, Неотропика (Чили).

Описание 
Мелкие ручейники с размахом крыльев от 14 до 24 мм, основная окраска от тёмно-коричневой до чёрной. Личинки хищники, живут в построенных ими домиках (трубки) из шёлковых нитей и песчинок на дне водоёмов с быстрым и чистым водотоком. Оцеллий у имаго нет. Нижнечелюстные щупики состоят из 5 члеников (у самцов из 3). Усики длинные (равны длине крыльев). Число шпор на передних, средних и задних ногах имаго равно 1, 4 и 4 (или 2, 4, 4) соответственно.

Систематика 
6 родов. Ранее трактовались как подсемейство Kokiriinae (McFarlane, 1964) в составе семейства Plectrotarsidae, когда был описан Kokiria miharo из Новой Зеландии.
Впервые статус семейства предложен в 1967 году (Ross 1967).

 Kokiria McFarlane, 1964 — Новая Зеландия
 Kokiria miharo McFarlane, 1964
 Mecynostomella Kimmins, 1953 — Новая Каледония
 Mecynostomella brevis Johanson, 2003
 Mecynostomella caledonia Johanson, 2003
 Mecynostomella flinti Johanson, 2003
 Mecynostomella fusca Kimmins, 1953
 Mecynostomella hollowayi Johanson, 2003
 Mecynostomella sigma Johanson, 2003
 Mecynostomella spinosa Johanson, 2003
 Pangullia Navás, 1934 — Южная Америка
 Pangullia faziana Navás, 1934  (впервые описан в составе Limnephilidae).
 = Rhynchopsyche fusca Schmid (впервые описан в составе Brachycentridae)
 Tanjistomella Neboiss, 1974 — Австралия
 Tanjistomella verna Neboiss, 1974
 Taskiria Neboiss, 1977 — Австралия
 Taskiria austera Neboiss, 1977
 Taskiria mccubbini Neboiss, 1977
 Taskiria otwayensis Neboiss, 1984
 Taskiropsyche Neboiss, 1977 — Австралия
 Taskiropsyche lacustris Neboiss, 1977

Примечания

Литература 
 Flint, O.S., Jr. (1967). Trichoptera collected by Prof. J. Illies in the Chilean subregion. Beiträge zur Neotropischen Fauna, 5, 45–68.
 Johanson, K.A. (2003). Revision of New Caledonian genus Mecynostomella (Trichoptera, Kokiriidae). Zootaxa.270: 1-24.
 Neboiss, A. (1974). Additions to the family Kokiriidae (Trichoptera). Victorian Naturalist. 91: 175—179.

Ручейники
Семейства насекомых